Argyll (graafschap) of Argyllshire, een historische graafschap in het westen van Schotland
Argyll (automerk), een voormalig Schots automerk

Zie ook 
Argyll and Bute, een raadsgebied (council area) in het westen van Schotland
Argyle (doorverwijspagina)